Ulan Bator, Oulan-Bator, ou encore Ulaanbaatar est la capitale de la Mongolie
 Ulan Bator est aussi un groupe de post-rock français fondé à Paris en 1993